Mesoyi kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Mesógi (ort), Eparchía Páfou,

Indonesien 

 Desa Mesoyi, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar